Toto je seznam sídel v Chorvatsku začínajících na písmeno M.

Reference

Chorvatské seznamy
M